Den onde cirkel kan henvise til:

 Den onde cirkel (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm af David Fox
 Den onde cirkel (film) – dansk kortfilm fra 1984 af Lone Scherfig